Транс-габонская железная дорога — единственная железная дорога Габона. Её длина — 669 км, одноколейная, неэлектрифицированная, ширина колеи 1435 мм, дорога идёт от порта Овендо (юго-западный пригород Либревиля) к Франсвилю. На ней расположены 23 станции.

История 
План по созданию железной дороги в Габоне появился ещё в 1885 году, однако он не был осуществлён. Первые исследования местности для будущей железнодорожной линии были проведены в 1968 году, выделение средств на строительство утверждено в 1973, а само строительство началось на следующий год.

Первый участок железной дороги от Овендо до Ндоле открылся в 1978 году, следующие участки строились и начинали эксплуатироваться вплоть до декабря 1986 года. Стоимость строительства железной дороги намного превысила рамки запланированного бюджета и едва не привела страну на грань банкротства. Последний участок дороги до Франсвиля открылся в 1987 году.

Наиболее важные инженерные сооружения Транс-габонской железной дороги — туннель Джаквилль длиной 278 метров, виадук над болотистой местностью у реки Абанга, мост в месте слияния рек Огове и Ивиндо.

Перевозки 
В 2001 году по Транс-габонской железной дороге было перевезено 3 миллиона тонн грузов и 280 000 пассажиров.

Интересные факты 

 Транс-габонская железная дорога пересекает реку Огове пять раз.

Список станций 

 Овендо — 0-й километр
 Нтум — 35 км
 Андем — 57 км
 М’Бел — 85 км
 Оям — 118 км
 Абанга − 148 км
 Ндоле — 182 км
 Алембе — 202 км
 Отумби — 226 км
 Биссуна — 244 км
 Айем — 267 км
 Лопе — 290 км
 Оффуе — 312 км
 Буе — 338 км
 Ивиндо — 375 км
 Муяби — 411 км
 Милоле — 448 км
 Ластурвиль — 484 км
 Думе — 514 км
 Лифута — 549 км
 Мбунгу-Мбадума — 584 км
 Моанда — 619 км
 Франсвиль — 669 км

Литература 
 Minko Monique. 1983. Les communications Terrestres. in Geographie et Cartographie du Gabon, Atlas Illustré led by The Ministère de l’Education Nationale de la Republique Gabonaise. Pg 86-87. Paris, France: Edicef

Ссылки 

 UN Map

Транспорт в Габоне
Железнодорожный транспорт Габона